Tagging (dansk: Mærkning) vil sige at sætte tags (dansk: Mærker) på noget:

Digitalt
Tags (metadata) – informationer om informationer
Hashtag - fremhævning af et ord med henblik på søgning i sociale netværk.

Grafitti
Tags (graffiti) – de simpleste graffiti, som regel blot en hastigt skrevet signatur

Militær
Tagging – belysning af målet ved laserstyret bombning